UDF может относиться к:

 UDF (англ. Universal Disk Format, универсальный дисковый формат). Подробнее → Universal Disk Format
Universal Disk Format (универсальный дисковый формат) — файловая система, используемая на перезаписываемых компакт-дисках.
 User Defined Function (определённая пользователем функция) — механизм подключения пользовательских функций к СУБД Firebird